Брунтал може бити:
 Брунтал (Чешка) (чеш. -{Bruntál}-, њем. -{Bruntál}-), град у Чешкој Републици, у оквиру историјске покрајине Шлеске. Припада управној јединици Моравско-Шлески крај.
 Брунтал (Баварска) (њем. -{Brunnthal}-), град у њемачкој савезној држави Баварска у округу Минхен.